Пэт О’Коннор:

 О’Коннор, Пэт (род. 1943) — ирландский кинорежиссёр.
 О’Коннор, Пэт (1928—1958) — американский автогонщик.